Malá Strana ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Malá Strana, Stadtteil von Prag, siehe Kleinseite
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Bartošovice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Chocerady, Okres Benešov
 Malá Strana, Ortsteil von Chotěšice, Okres Nymburk
 Malá Strana, Ansiedlung von Dolany u Klatov, Okres Klatovy
 Malá Strana, Ortslage von Drahelčice, Okres Praha-západ
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Kácov, Okres Kutná Hora
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Malá Hraštice, Okres Příbram
 Malá Strana, Ortslage von Městečko, Okres Rakovník
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Mošnov, Okres Nový Jičín
 Malá Strana, Ansiedlung von Nedachlebice, Okres Uherské Hradiště
 Malá Strana, Ortslage von Nová Ves pod Pleší, Okres Příbram
 Malá Strana, Ortslage von Sazená, Okres Kladno
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Šenov u Nového Jičína, Okres Nový Jičín
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Šlapanice v Čechách, Okres Kladno
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Slatiny, Okres Jičín
 Malá Strana, Ansiedlung von Stará Huť, Okres Příbram
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Starý Plzenec, Okres Plzeň-město
 Malá Strana, Ortslage von Suchovršice, Okres Trutnov
 Malá Strana, Ortsteil von Týn nad Vltavou, Okres České Budějovice
 Malá Strana, Ortslage von Velké Výkleky, Okres Nymburk
 Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Vitiněves, Okres Jičín
 Malá Strana, Ortslage von Vysoká nad Labem, Okres Hradec Králové
 Varta-Malá Strana, Grundsiedlungseinheit von Nezvěstice, Okres Plzeň-město